Sanvitale
 ist der Name eines italienischen Adelsgeschlechtes aus der Emilia-Romagna, siehe Sanvitale (Adelsgeschlecht)
 ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Francesco Sanvitale (1660–1714), italienischer römisch-katholischer Kardinal
 Eleonora Sanvitale (1558–1582), Gräfin von Scandiano
 Francesca Sanvitale (* 1928), italienische Schriftstellerin
 Galeazzo Sanvitale (1566–1622), italienischer Erzbischof von Bari